Jędrzej Moraczewski
 Jędrzej Moraczewski (historyk)
 Wасłаw Moraczewski

Polskie nazwiska